

События 
 В Зал славы композиторов были включены Лерой Андерсон, Сэр Ноэл Кауард, Брайан Холланд, Ламонт Дозье и Эдвард Холланд младший.
 7 января — Экс-вокалистка «Арабесок» Сандра вышла замуж за композитора и продюсера Михаэля Крету.
 16 февраля — Американский певец и актёр Билли Вера был удостоен звезды на голливудской «Аллее славы».
 19 апреля — Американский певец, актёр и по совместительству бывший муж Шер, Сонни Боно вступил в должность мэра города Палм-Спрингс, штат Калифорния и пребывал в ней вплоть до 1992-го года.

 В августе, группа «Земляне» стала лауреатом Международного музыкального фестиваля в Сопоте, (Польша).
 16 сентября — Премьера в Великобритании (в США — 23 ноября) комедийной драмы «Бастер», основанной на реальных событиях, произошедших в Англии в 1963 году. Первая крупная роль в кино музыканта Фила Коллинза, до этого снявшегося в сериале «Полиция Майами» в 1985-м году (Премьера 13 декабря — 1985 года).
 18 ноября — Элтон Джон окончательно развёлся с женой Ренатой Блауэл.
 4 декабря — певец Рой Орбисон дал свой последний концерт в городе Акрон, штат Огайо. Через два дня он скончался в Нэшвилле, штат Теннесси, во время пребывания в гостях у своей матери. Причиной смерти послужил сердечный приступ.
 Грэйс Слик ушла из «Starship».
 Группа «Ласковый май» начала свою сценическую карьеру.
 Начала концертную деятельность Янка Дягилева
 Распалась немецкая хэви-метал группа Warlock. Вокалистка Доро Пеш начинает сольную карьеру.
 Фронтмен Фиш (наст. имя — Дерек Уильям Дик) покинул британскую прогрессив-рок группу Marillion («Мариллион»).
 Впервые компакт-диски (CD) превзошли в цене виниловые пластинки (LP).

Образовавшиеся группы 
 Anal Cunt
 Blur
 LFO
 The Smashing Pumpkins
 Nine Inch Nails
 Агата Кристи
 Би-2
 Железный поток
 Коммунизм
 Король и Шут
 Ногу свело!
 Спасательный круг
 Tazenda
 Комбинация
 Ночная трость
 Сектор Газа
 НАИВ
 Фристайл

Выпущенные альбомы

Продажи 
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — «Faith» (Джордж Майкл)
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — «Faith» (Джордж Майкл), второе место — «Need You Tonight» (INXS), третье место — «Got My Mind Set On You» (Джордж Харрисон)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — «Kylie» (Кайли Миноуг)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «The Only Way Is Up» (Yazz)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Джордж Майкл за «Faith»
 «Грэмми» за запись года — Бобби Макферрин за «Don’t Worry Be Happy»
 «Грэмми» за песню года — «Don’t Worry Be Happy»
 Brit Awards за лучшие британские записи: сингл — «The First of a Million Kisses» (Fairground Attraction), альбом — «Perfect» (Fairground Attraction)
 European Film Awards (первый приз за лучшую музыку) — Юрий Ханон за саундтрек к фильму «Дни затмения».
 Лучшие песни согласно журналу Rolling Stone — «Bring the Noise» (Public Enemy) и «Fast Car» (Трэйси Чэпмен)
 С песней «Радость и печаль», группа «Земляне» стала лауреатом Международного музыкального фестиваля в Сопоте, в августе 1988 года.

Зал славы рок-н-ролла 
Исполнители:
 The Beach Boys (Алан Джардин, Майк Лав, Брайан Уилсон, Деннис Уилсон и Карл Уилсон)
 The Beatles (Джон Леннон, Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон)
 The Drifters (Бен Кинг, , Клайд Макфаттер, , ,  и Герхарт Трэшер)
 The Supremes (Флоренс Баллард, Дайана Росс и Мэри Уилсон)
 Боб Дилан
Раннее влияние:
 Лед Белли
 Вуди Гатри
 Лес Пол
Неисполнители:
 Берри Горди-младший

Зал славы авторов песен 
 Лерой Андерсон
 
 Ноэл Кауард
 
 
Награда Сэмми Кана за жизненные достижения:
 Дик Кларк
Награда покровителю искусств:

Зал славы кантри 
 Лоретта Линн
 Рой Роджерс

Лучшие песни года 
 «Мужчины», «Люди дорог» (группа «Земляне»)

Родились 
 21 июня — Slim 400 (ум. ) — американский рэпер
 7 июля — Илан Рубин — американский музыкант-мультиинструменталист, участник групп Lostprophets, Nine Inch Nails и Paramore

Скончались 
 9 января — Гомбло  — индонезийский певец, музыкант и автор песен.
 17 февраля — Александр Башлачёв (27) — поэт и исполнитель песен
 6 марта — Константин Илиев (63) — болгарский дирижёр, композитор, музыкальный критик и педагог
 7 марта — Дивайн (настоящее имя — Харрис Глен Милстед) (42) — американский актёр, певец и драг-квин
 9 апреля —  (50) — американский певец и музыкант, участник группы Sam & Dave
 13 мая — Чет Бейкер (58) — американский джазовый музыкант
 25 июня — Хиллел Словак (26) — американский музыкант, гитарист группы Red Hot Chili Peppers
 1 июля — Роберт Рифлинг (76) — норвежский пианист и педагог
 20 августа —  (71) — американский музыкант, гитарист группы Bob Wills & His Texas Playboys
 22 сентября — Режё Сугар (68) — венгерский композитор
 8 октября — Эрнст Герман Майер (82) — немецкий композитор и музыковед
 9 октября — Клифф Гэллап (58) — американский музыкант, гитарист группы The Blue Caps
 23 ноября — Гамаль Абдель-Рахим (64) — египетский композитор, музыкальный педагог, музыковед, пианист
 6 декабря — Рой Орбисон (52) — американский певец, музыкант и автор песен

См. также

Примечания